Balcılar steht für:

 Balcılar (Milas), eine Ortschaft im türkischen Landkreis Milas

Balcılar ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammed Balcılar (* 1996), türkischer Fußballspieler